Evangelische Gesellschaft ist die Kurzbezeichnung einer Reihe von kirchlichen Gruppen:

 Das Evangelische Gemeinschaftswerk innerhalb der reformierten Landeskirche des Kantons Bern, das von 1831 bis 1996 „Evangelische Gesellschaft“ hieß;
 Die Evangelische Gesellschaft Zürich
 Die Evangelische Gesellschaft für Deutschland
 Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart